Galmpton (South Hams) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Galmpton (Torbay) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)